Als Micky Maus wird bezeichnet:

eine von Walt Disney und Ub Iwerks erschaffene Zeichentrickfigur, siehe Micky Maus
die gleichnamige Zeichentrickserie, siehe Micky Maus (Zeichentrickserie)

Siehe auch:
 Micky Maus-Magazin
 Micky Maus Taschenbuch